Camilla Richardsson – atleta finlandese specializzata in atletica leggera
 Daniel Richardsson – fondista svedese
 Erlingur Richardsson – allenatore di pallamano islandese
 Per-Olov Richardsson – ex sciatore alpino svedese
 Richard Richardsson – ex snowboarder svedese
 Richard Richardsson – calciatore svedese

Pagine correlate 
 Richardson